Gredig ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Gredig (* 1987), Schweizer Politikerin
 Jürgen Gredig (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Lorenz Gredig (1829–1905), Schweizer Hotelier
 Simon Gredig (* 1993), Schweizer Politiker (Grüne)
 Urs Gredig (* 1970), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator